Fordyce puede hacer referencia a:

 Fordyce, localidad estadounidense en Arkansas.
 Fordyce, localidad estadounidense en Nebraska.
 Fordyce, localidad británica en el condado escocés de Aberdeenshire.
 Las manchas de Fordyce, pequeños granos que aparecen en los genitales o en la boca.
 John Addison Fordyce (1858-1925) médico de Estados Unidos.